Questo elenco raggruppa in ordine alfabetico i calciatori che hanno militato in Serie A con il Padova.

 
Padova